Nowosiołki () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Nowosiołki – wieś w obwodzie briańskim

 Nowosiołki – wieś w rejonie jurjewieckim obwodzie iwanowskim
 Nowosiołki – wieś w rejonie komsomolskim obwodzie iwanowskim
 Nowosiołki – wieś w rejonie palechskim obwodzie iwanowskim

 Nowosiołki – osiedle typu wiejskiego w rejonie bagrationowskim obwodzie kaliningradzkim
 Nowosiołki – osiedle typu wiejskiego w rejonie prawdinskim obwodzie kaliningradzkim

 Nowosiołki – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego

 Nowosiołki – wieś w rejonie stanowlańskim obwodu lipieckiego (łukjanowskie osiedle wiejskie)
 Nowosiołki – wieś w rejonie stanowlańskim obwodu lipieckiego (ostrowskie osiedle wiejskie)
 Nowosiołki – wieś w rejonie wołowskim obwodu lipieckiego

 Nowosiołki – wieś w rejonie krasninskim obwodu smoleńskiego
 Nowosiołki – wieś w rejonie rudniańskim obwodu smoleńskiego

 Nowosiołki – wieś w obwodzie włodzimierskim
 Nowosiołki – wieś w obwodzie wołogodzkim
 Nowosiołki – osiedle typu wiejskiego w obwodzie woroneskim

Zobacz także 
 Nowosiółki – polskie nazwy miejscowości na Białorusi i Ukrainie

Strony ujednoznaczniające